Гран-при Германии 1954 года (официально XVII Großer Preis von Deutschland) — автогонка, прошедшая 1 августа 1954 года на трассе Нюрбургринг, Нюрбург, Германия. Она стала шестой гонкой сезона 1954 и семнадцатым Гран-при Германии с тех пор, как гонка впервые была проведена в 1926 году. Гонку выиграл чемпион 1951 года, аргентинец Хуан Мануэль Фанхио.

События перед Гран-при 
Было принято решение увеличить количество кругов с 18 до 22, что приблизило Гран-при Германии к отметке в 500 километров, дистанции большинства Гран-при того времени.

Мерседес привез в Нюрбургринг новую версию шасси W196 c открытыми колёсами и без аэродинамического корпуса. Это было связано с неэффективностью обтекаемых автомобилей с закрытыми колесами на трассах с большим количеством медленных поворотов. Новые автомобили получили Фанхио, Клинг и Герман Ланг, однако Ханс Хермман управлял автомобилем старого типа.

В связи с травмой Нино Фарины Ferrari наняла для гонки Пьеро Таруффи в дополнение к старым гонщикам Хосе Фройлан Гонсалесу и Майку Хоторну. Стирлинг Мосс перешел в Maserati, где компанию ему составили Онофре Маримон, Луиджи Виллорези и Роберто Мьерес.

Квалификация 
Квалификация была омрачена смертью гонщика Maserati Онофре Маримона. Маримон не рассчитал траекторию при прохождении одного из поворотов на спуске к мосту на Аденау, его автомобиль вылетел с трассы, и, кувыркаясь, полетел вниз по склону.  Гонщик погиб на месте. После этого напарник Маримона Луиджи Виллорези отказался участвовать в Гран-при.

Гонка 
Финишировали только 10 из 23 гонщиков, прошедших квалификацию.

|}

 Поул-позиция: Хуан-Мануэль Фанхио — 9:50,1
 Быстрый круг:   Карл Клинг — 9:55,1 (16 круг, 137,98 км/ч)
 Онофре Маримон разбился насмерть во время квалификации.
 Луиджи Виллорези отказался от участия в Гран-при после гибели Маримона.
 Автомобиль №1 использовался совместно: Хосе Фройлан Гонсалес (16 кругов), Майк Хоторн (6 кругов)
 Общее время гонки составило 3 часа 45 минут 45,8 секунд что сделало её самым длинным Гран-при Формулы-1 в истории (исключая Индианаполис 500). Этот рекорд продержался 57 лет и был превзойден на Гран-при Канады 2011 года.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце